Romano Bobone, cardinale vissuto nel XII secolo
Romano Bobone, cardinale vissuto nel X secolo